Patinação artística pode-se referir a:

 esporte de inverno praticado sobre o gelo, Patinação artística no gelo, em inglês, figure skating
 esporte praticado com patins de rodas, Patinação artística sobre rodas, em inglês, artistic skating